Vote peut désigner :
 le vote et le vote quadratique qui servent à prendre des décisions ;
 les Votes, qui constituent un peuple autochtone de l'Ingrie ;
 le  vote qui est la langue parlée par le peuple des Votes.

Voir aussi
 Vôte,  un plat généralement sucré lorrain, ardenno-champenois et belge